Федор Петрович Головченко (28 декабря 1918, город Чугуев, теперь Харьковской области — 2001, город Киев) — украинский советский и компартийный деятель, депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва, депутат Верховного Совета УССР 6-го и 8-10-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1966—1971 годах. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1961—1966 и 1971—1986 годах. Член ЦК КПУ в 1966—1971 годах.

Биография 
В 1944 году окончил Московский авиационный технологический институт.

Член ВКП(б) с 1949 года.

В 1944—1947 г. — начальник технологического бюро цеха, конструктор ремонтных мастерских авиационного завода. В 1947—1952 г. — начальник технологического бюро отдела главного технолога, начальник цеха Харьковского тракторного завода имени Орджоникидзе. В 1952—1953 г. — заместитель секретаря парткома, а в 1953—1958 г. — парторг ЦК КПСС, секретарь парткома Харьковского тракторного завода имени Орджоникидзе.

С 1958 года — заместитель заведующего отделом машиностроения ЦК КПУ. В 1960—1965 г. — заведующий отделом машиностроения ЦК КПУ.

В январе 1965 — марте 1966 г. — 2-й секретарь Киевского областного комитета КПУ.

В марте 1966 — апреле 1970 г. — 1-й секретарь Киевского областного комитета КПУ.

1 апреля 1970 — 26 ноября 1984 г. — министр автомобильного транспорта Украинской ССР.

Потом — на пенсии в городе Киеве.

Похоронен на Байковом кладбище.

Награды 
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Ссылка 
 (рус.)Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Примечания 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Члены ЦК КП Украины
Министры автомобильного транспорта УССР
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Первые секретари Киевского обкома КП Украины
Кандидаты в члены ЦК КП Украины
Вторые секретари Киевского обкома КП Украины
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС